Västra Vattensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Vattensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (77,3 ha)
Västra Vattensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn